Patía ili 

Kolumbija
 Patía (rijeka)
 Patía (grad), u departmanu Cauca
 Patia (Indijanci)